Mu Octantis (μ Oct) es una denominación de Bayer compartida por dos estrellas distintas en la constelación de Octans:

 Mu1 Octantis (HD 196051), estrella de magnitud aparente +5,99.
 Mu2 Octantis (HD 196067), estrella binaria de magnitud +6,51.

Estrellas
Constelación de Octans